Die glückliche Familie bezeichnet:
 ein Märchen, siehe Die glückliche Familie (Andersen)
 eine deutsche Fernsehserie, siehe Die glückliche Familie (Fernsehserie)